— регіон у Німеччині, на межі Баварії і Тюрингії
 Грабфельд (Тюрингія)